Francja:
 Boncourt – gmina w regionie Górna Normandia
 Boncourt – gmina w regionie Lotaryngia
 Boncourt – gmina w regionie Pikardia
 Boncourt – gmina w Regionie Centralnym

Szwajcaria:
 Boncourt – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy